KMN steht für:

 Flughafen Kamina in der Demokratischen Republik Kongo (IATA-Code)
 KMN Gang, eine deutsche Hip-Hop-Gruppe

Abkürzung